Ле́дерер () — немецкая и еврейская фамилия:
 Ледерер, Август (1857—1936) — австрийский промышленник и меценат.
 Ледерер, Виктор (1881—1944) — австрийский музыковед и музыкальный критик еврейского происхождения.
 Ледерер, Отто (1886—1965) — американский актёр кино, австро-венгерского происхождения.
 Ледерер, Серена (1867—1943) — супруга Августа Ледерера и близкая подруга Густава Климта.
 Ледерер, Френсис (1899—2000) — американский актёр.
 Ледерер, Ховард (род. 1964) — профессиональный игрок в покер.
 Ледерер, Эвелина (1906—1982) — американская киноактриса.
 Ледерер, Эмиль (1882—1939) — австрийский и немецкий экономист, педагог.
 Ледерер, Юлиус (1821—1870) — австрийский энтомолог.